Shortridge ist der Name folgender Personen:

Eli Shortridge (1830–1908), US-amerikanischer Politiker
Guy Chester Shortridge (1880–1949), britischer Zoologe
Jennie Shortridge (* 1959), US-amerikanische Autorin
Samuel M. Shortridge (1861–1952), US-amerikanischer Politiker
Stephen Shortridge (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Shortridge-Langur